Marco Benassi, ismertebb nevén Benny Benassi DJ
 Marco Benassi labdarúgó